Brzezy bezeichnet

 Březí nad Oslavou, Gemeinde in Tschechien
 Březí u Osové Bítýšky, Gemeinde in Tschechien